Fabrizio Bartolini – calciatore
Fabrizio Bartolini – motociclista